Schlagbaum steht für:
 Schranke, eine bewegliche Absperrung
 Schlagbaum (Jagd), ein Fanggerät
geographisch:
 Schlagbaum (Höhscheid), Ortslage der Bürgermeisterei Höhscheid, heute ein Ortsteil Solingens
Schlagbaum (Solingen-Mitte), Wohnplatz und Straßenkreuzung in Solingen-Mitte
 Schlagbaum (Schillsdorf), Ortsteil von Schillsdorf
 Schlagbaum (Ennepetal), Wohnplatz in Ennepetal

Siehe auch: